Kleinrötz steht für:

 Kleinrötz (Gemeinde Harmannsdorf), Ortschaft von Harmannsdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Kleinrötz (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortsteil von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark